Akko (állatnem), a gébfélék (Gobiidae) családjába tartozó nem
 Akko, város Izraelben